

Geografia
 Schlegel – frazione del comune tedesco di Rosenthal am Rennsteig in Turingia

Persone 
 Dorothea Schlegel – scrittrice e traduttrice tedesca 
 Friedrich Schlegel – filosofo, critico e traduttore romantico tedesco, fratello di August Wilhelm
 Gustav Schlegel – calciatore svizzero
 Hans Schlegel – astronauta e fisico tedesco
 Hermann Schlegel – ornitologo tedesco
 Johann Elias Schlegel – scrittore e drammaturgo tedesco
 Julius Schlegel – militare e politico austriaco
 Michal Schlegel – ciclista ceco 
 Mike Schlegel – cestista statunitense
 Rodrigo Schlegel – calciatore argentino

 August Wilhelm von Schlegel – scrittore, traduttore e critico letterario tedesco, fratello di Friedrich

Altro 
 12659 Schlegel – asteroide
 Diagramma di Schlegel – diagramma utile per descrivere poliedri e più generalmente politopi di dimensione arbitraria
 Schlegelite – minerale